Соревнования по бегу на 60 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 60 метров являлся Ричард Килти из Великобритании.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 7 забегах вышли 54 легкоатлета. Ямаец Асафа Пауэлл показал лучший результат сезона в мире — 6,44.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал. Асафа Пауэлл второй раз за день пробежал по лучшему результату сезона в мире (6,44) и с первого места квалифицировался в решающий забег. Китаец Су Бинтянь, выступавший с ним в одном забеге, установил новый рекорд Азии — 6,50.

Финал 

Финал в беге на 60 метров у мужчин состоялся 18 марта 2016 года. Экс-рекордсмен мира в беге на 100 метров Асафа Пауэлл, за явным преимуществом выигравший предварительный забег и полуфинал, в очередной раз не смог выиграть финал. Несмотря на серебряную медаль, специалисты после финиша отмечали неспособность ямайца собраться в решающий момент, показать лучший результат в острой конкуренции (поражение в статусе главного фаворита стало далеко не первым в его карьере). Чемпионом стал 20-летний американец Трэйвон Бромелл, в отличие от Пауэлла улучшивший свой личный рекорд. Рамон Гиттенс из Барбадоса второй раз за день обновил национальное достижение и завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег